Martin Legner ha battuto in finale Ben Weekes 6-1, 4-6, 7-5.

Teste di Serie

  Martin Legner (Campione)

 Ben Weekes (finale)

Tabellone

ITF Wheelchair Circuit 2013